Chantry – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Chantry – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Chantry – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Chantry Muie Nguéma – piłkarz gaboński grający na pozycji obrońcy